Okręty US Navy o nazwie USS  "Germantown":
 Pierwszy  był slupem zwodowanym w 1846 i samozatopionym w 1861.
 Drugi  jest okrętem desantowym-dokiem typu Whidbey Island. Obecnie nadal w służbie.

Germantown